Nuno Borges e Francisco Cabral erano i detentori del titolo e lo hanno difeso battendo in finale Zdeněk Kolář e Adam Pavlásek con il punteggio di 6-4, 6-0.

Teste di serie 

  Nuno Borges /  Francisco Cabral (campione)
  Marco Bortolotti /  Arjun Kadhe (semifinale)

  Victor Vlad Cornea /  Fabian Fallert (semifinale) 
  Tristan Lamasine /  Albano Olivetti (quarti di finale)

Wildcard 

  Jaime Faria /  Luis Faria (primo turno)

  Gonzalo Falcao /  Henrique Rocha (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Oeiras Challenger II 2022